Codzienne przypadki wesołej gromadki (ang. Paws & Tales: The Animated Series, 2006) – serial animowany produkcji irlandzkiej, zawiera 26 odcinków. Emitowany w TVP1 od 6 marca 2009.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach mieszkańców miasteczka Wildwood.

Bohaterowie 
 Staś
 Stefcia
 Piotr

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Tłumaczenie i dialogi: Joanna Kuryłko
Dźwięk i montaż: Jakub Milęcki
Tekst piosenki: Wiesława Sujkowska (odc. 7, 11)
Kierownictwo produkcji: Monika Wojtysiak
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol (odc. 7, 11)
Piosenkę śpiewała: Zofia Nowakowska (odc. 7, 11)
Wystąpili:
 Jacek Wolszczak – Staś
 Hanna Kinder-Kiss – Cyryl
 Lucyna Malec – Gunia
 Monika Wierzbicka – Marta
 Anna Gajewska – Stefcia
 Wojciech Machnicki – Wujek Piotr
 Katarzyna Skolimowska – Pani Zofia
 Jacek Kopczyński – Narrator
 Włodzimierz Press
 Janusz Wituch
 Cezary Kwieciński
 Krzysztof Mielańczuk
 Dariusz Błażejewski
 Robert Tondera
 Rafał Walentowicz
 Iwona Rulewicz
 Julia Kołakowska
i inni

Spis odcinków 

Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006